Branko Ivanković – allenatore di calcio ed ex calciatore jugoslavo
 Jure Ivanković – ex calciatore bosniaco
 Luca Ivanković – cestista croata